Любомир Любенов може да се отнася за:
 Любомир Любенов (р.1967), български футболист, бивш играч на Черноморец и Нефтохимик
 Любомир Любенов (футболист) (р.1980), български футболист
 Любомир Любенов (кануист) (р.1957), български кануист, олимпийски и световен шампион
 Любомир Любенов (фотограф) (р.1982), фотограф
 Любомир Любенов (математик) (р.1960), български математик, организатор и инициатор на множество национални и международни състезания по математика и математическа лингвистика